Вайс — ( або ; буквально: «білий») — прізвище зазвичай німецького походження, а також топонім.

Прізвища 
Відомі носії:
 Вальтер Вайс (; 1890—1967) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-полковник.
 Гая Вайс (; 1991) — французька модель і акторка.
 Гельмут Вайс (; 1907—1969) — німецький актор, кінорежисер та сценарист.
 Георг Вайс (; 1940) — австрійський дипломат.
 Девід Вайс (; 1990) — американський фристайліст, олімпійський чемпіон (2014).
 Едмунд Вайс (; 1837—1917) — австрійський та німецький астроном.
 Казімєж Вайс (; 1865—1934) — польський римо-католицький священик, ректор Львівського університету.
 Леопольд Вайс — ім'я при народженні німецького журналіста, видатного ісламського письменника, мислителя і дипломата Мухаммеда Асада
 Майкл Т. Вайс (; 1962) — американський актор.
 Петер Вайс (; 1916—1982) — німецько-шведський письменник і художник.
 Райнер Вайс (; 1932) — американський фізик, німецького походження, лауреат Нобелівської премії з фізики (2017).
 Рейчел Вайс (; 1970) — кіно- та театральна акторка Великої Британії.
 Соломон Вайс (1895—1968) — радянський науковець в галузі терапевтичної стоматології, доктор медичних наук.
 Состен Вайс (; 1872—1941) — люксембурзький художник і архітектор.
 Ярослав Вайс (, 1946) — чеський письменник-фантаст, перекладач і журналіст.

 Аіда Семенівна Вайс (Ведищева) ( 1941) — радянська та американська співачка, більш відома як виконавиця популярних пісень з кінофільмів і мультфільмів.

Топонім 
 Вайс (річка) () — річка в Німеччині, що протікає по землі Північний Рейн-Вестфалія.

Інше 
 План «Вайс» () — план вторгнення Німеччини в Польщу у вересні 1939 року.
 Вайс () — персонаж телесеріалу «Камен Райдер Рівайс».

Див. також 
 Вайз
 Вейсенберґ
Німецькі прізвища
Єврейські прізвища